Aschenbrödel bezeichnet:
 bei Ludwig Bechstein das Aschenputtel
 Aschenbrödel (Ballett) von Johann Strauss (1899)
 Aschenbrödel (1916), deutscher Stummfilm von Urban Gad
 Aschenbrödel (1947) (Золушка), sowjetischer Märchenfilm von Nadeschda Koschewerowa und Michail Schapiro
 Aschenbrödel (1960), DDR-Tanzfilm von Erika Just
 Aschenbrödel (1976), deutscher Märchenfilm von Alexander Wikarski 
 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (1973), deutsch-tschechischer Märchenfilm von Václav Vorlíček
 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (2021) (Tre nøtter til Askepott), norwegischer Märchenfilm von Cecilie Mosli

Siehe auch:
 Aschenbrödel Hall, Gebäude in New York City 
 Aschenblödel (Cinderfella), US-amerikanische Filmkomödie von Frank Tashlin
 Aschenputtel (Begriffsklärung)